Aage Hertel – attore danese
 Heinrich Hertel – ingegnere aeronautico tedesco
 Johann Wilhelm Hertel – compositore, clavicembalista e violinista tedesco
 Stefanie Hertel – cantante e conduttrice televisiva tedesca